Лорензо Папаче (Lorenzo Papace), Ализе Бинголу (Alizée Bingöllü) и Лэа Бинголу (Léa Bingöllü) создали Группу Одланд (Ödland) в 2008 году и с этого времени она работает, записывает и даёт концерты в городе Лион.

История 
13 декабря 2008 года Лорензо Папаче, автор и композитор с сестрами Бинголу создали группу Одланд. Ализе Бинголу певица и актриса, а её сестра Леа — скрипач. Музыка ХІХ века, а также европейский фольклор очень вдохновляют группу Одланд. Музыка этой группы акустическая и поэтическая, обогащённая визуальной окружающей средой. Видео и фотографии создают уникальный мир, который подойдёт и понравится разным возрастным категориям. Группа ценит свою независимость с самого начала своего создания. Они самостоятельно выпустили четыре диска :
 первый мини-альбом («The Caterpillar», 2008)
 два альбома («Ottocento», 2010 и «Sankta Lucia», 2011)
 грам-пластинка (45 обр.) («Zoophyte», 2010)
Одланд побывала на гастролях в Англии и Германии в 2010 году с программой Ottocento. В 2012 году гастроли в Германии с программой Sankta Lucia. До июня 2012 года в состав группы входила также Изабель Роаиэ-Журну.

Окружающий мир и вдохновение 
Вдохновение для своих музыкальных проектов группа черпает в музыке XIX века, такой, как романтизм, русский неоклассицизм или рэгтайм. Их музыкальный мир очень богат и не определяется каким-то одним конкретным стилем. Они часто используют некоторые мотивы, которые незаслуженно забыты в современной музыке. Композиторами которые вдохновляют группу являются : Фредерик Шопен, Бела Барток, Ференц Лист, Эрик Сати, Морис Равель, Жорж Бизе a также традиционная европейская музыка. Во время концертов воспроизводится то же качество звука, что и на записи, oни гастролируют со своими инструментами и со всеми своими игрушками.

Страна чудес 
Чувствуется присутствие творчества Льюис Кэрролл в первом альбоме «Ottocento». Песни «The Caterpillar», «Drink me», «The Queen of Hearts», «The Well», «De l’autre côté du miroir» и «Un thé chez les fous» непосредственно связаны с произведением" Алиса в стране Чудес". Французский язык является главным в написании текстов для своих песен, но песни написанные по мотивам произведений Льюис Кэрролл, исполняются на английском языке. Клипы The well и The Queen of Hearts сняты для этого альбома как дань памяти фантастическому, детскому и душещипательному миру.

Наука 

Научные достижения и изобретения XIX века в значительной степени питают воображение группы Одланд. Так например песня «De Vienne à Paris» («Из Вены в Париж»), посвящена изобретению телефона, «Halogénures d’argent» («Серебряный галоген») — описывает химический процесс в фотографии, произведение «Trai» (Поезд), рассказывает о первой официальной жертве Уильям Хаскиссон железнодорожной аварии, на линии Ливерпуль-Манчестер. Во время своего гастрольного путешествия 2010 года группа совершила паломничество на могилу Уильяма Хаскисона в Ливерпуле, месту гибели и локомотиву The Rocket (Рокет) в Йорке и к памятнику Уильяму Хаскисону в Лондоне.

Биология также является источником вдохновения Одланд. Диск «Zoophyte» (Зоофит) посвящён удивительной жизни мух Cecidomyiidae (Галицы) и о тайне la Floraison des bambous (цветения бамбука). Эти произведения дают четкую ссылку на работы палеонтолога Стефана Джейгульда и его книгу Ever Since Darwin (Со времен Дарвина)
Из этих научно-технических исследований группа черпает особую поетическую форму написания своих произведений.

Европа 
Понятие европейской идентичности очень присуще работам Одланд. Лоренцо — итальянец, у Леа и Ализе — турецкие корни, группа живёт и работает в Лионе. «Одланд» переводится с немецкого как пустыня, а согласно скандинавской сказке является чем-то мистическим, недостижимым и тайным, как и сами члены группы «Одланд».

Они также изучают область акустической музыки, которая похожа на пустыню, на которой может расти их музыка. «Одланд» это также название шведского леса рядом с Эстерсундом. Лоренцо оказался там случайно во время поездки и приписывает этому лесу мистические качества, которые объединяют шведский фольклор и визуальный мир группы. Произведение «Шляпа» («Les chapeaux pointus») было создано в день святой Лючии — в клип вошёл и ритуал вокруг большой птицы из клипа «Глаза птицы» («Les Yeux d’oiseau»), похожи на символы города «Кируна» («Kiruna») и являются элементами которые связывают скандинавию с Одландом.

Второй альбом Одланда «Санта Лючия» (Sankta Lucia) является настоящим путешествием по Европе от берегов Греции до лесов Лапландии. Каждое произведение альбома отражает элементы народной музыки тех стран, которые они посетили, например древнегреческая музыка в песнях «Греция и я» (Le Grèce et moi), «Салоники» (Thessaloniki), венгерская музыка в песнях «Играющая на флейте» (la joueuse de flûte) и «Эссэри рынок» (Ecseri Piac), клезмер — элементы музыки восточноевропейских евреев в песнях (Sextilis fugitif) и «Ночь в сербском поезде» (Une nuit dans un train serbe). Итальянская музыка в песнях «Цветные голуби» (Piccioni colorati) и «Санта Лючия» (Santa Lucia) Польская музыка в песнях «Варшава» (Warszawa) и «Возможные поезда» (Trains possibles), а также австрийская музыка в песне «Глупый Вальцер» (Dummer Waltzer).

Страны и история Европы вдохновляют Одланд к темам войны, религии, нацизма, а также к путешествиям. Песни напрямую связаны с отдельными городами, такими как Кируна, Венеция, Сараево, Вена, Будапешт, Афины и Эстэрсунд.

Независимый статус группы 
С момента своего создания группа полностью самостоятельная. В художественном и финансовом планах группа создает и реализует всё самостоятельно: музыкальные идеи, студийная звукозапись, мастеринг, художественное оформление произведений, графика, видеоклипы и репортажи, выпуск и распространение дисков, связи и организация концертов и гастролей. Такой ритм работы позволяет группе удерживать свою идентичность на каждом этапе её творчества. Иногда они обращаются к своей аудитории как например в 2011 году, когда их фаны помогли выпустить альбом «Санта Лючия» через сайт Ulule .

На сегодняшний день «Одланд» выпустили самостоятельно четыре альбома, не сотрудничая ни с одним музыкальным производителем. Группа иногда защищает и пропагандирует свои бесплатные работы (первый мини-альбом The Caterpillar (Катарпилар) доступен для бесплатного скачивания) и всегда акцентирует внимание на визуальное качество своей продукции. Одланд предлагает альтернативную экономическую модель, в которой вся прибыль идет в пользу группы и в которой связям с публикой отдается привилегированное место. Это стало возможным благодаря социальным интернет-сетям и отдалению от традиционной диско индустрии.

Дискография 
The Caterpillar (2009)
 The Caterpillar
 Les yeux de l’oiseau
 La chanson du parasite
 Sur les murs de ma chambre
 Mathilde Rossignol

Ottocento (2010)
 The Caterpillar
 La jalousie amoureuse
 La chanson du parasite
 Drink me
 The Queen of Hearts
 Les yeux de l’oiseau
 De Vienne à Paris
 De l’autre côté du miroir
 Un thé chez les fous
 Sur les murs de la chambre
 Mathilde Rossignol
 The well
 Halogénures d’argent
 Train
 Mon capitaine

Zoophyte (2010)
 Cecidomyiidae
 La floraison des bambous

Sankta Lucia (2011)
 L’enlèvement d’Europe
 Thirty-one wanderings
 Piccioni colorati
 Dummer Waltzer
 Une nuit dans un train serbe
 Trottoirs vermoulus
 La Grèce et Moi
 Les dieux sont partis
 Благ несрећа
 Θεσσαλονίκη
 La joueuse de flûte
 Sextilis fugitif
 Trains possibles
 Ecseri Piac
 Warszawa
 Østersøen
 Österstund
 Kiruna
 Santa Lucia

Galaktoboureko (2013)
 Galaktoboureko
 Ce soir je bois
 Bouge ton Istanbul
 Ménades et satyres
 Orphelin
 Un baiser dans la nuit
 Gypsy
 Le long du Bosphore
 Ayışığımsın
 Dans les faubourgs d’Athènes
 Serait-ce un rêve ?

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году